Anni ruggenti – locuzione usata per indicare gli anni venti del XX secolo
 Gli anni ruggenti – film del 1962 diretto da Luigi Zampa
 Anni ruggenti/Dammi un sabato nite – singolo del Gruppo Italiano del 1984
 Anni ruggenti – album di Marco Ongaro del 2007